Николай Толкачёв: Толкачёв, Николай Григорьевич (1921—1984) — советский тренер по гимнастике.
 Толкачёв, Николай Иванович (1899—1942) — бригадный комиссар, партизан Великой Отечественной войны.